Термин «ПДМ» может означать:

 ПДМ — Погрузочно-доставочная машина;
 ПДМ — Противодесантная мина.
 ПДМ — Журнал «Прикладная дискретная математика».

Примечания